Niemcy:
 Kluse – dzielnica miasta Wipperfürth
 Kluse – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland